Дымово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дымово — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Дымово — село в Почепском районе Брянской области.
 Дымово — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Дымово — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Дымово — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Дымово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Дымово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Дымово — деревня в Кимрском районе Тверской области.

См. также 

 Дымово-Волконское
 Дымово-Государственное